Дже́ннифер Ти́лли (), урождённая Дженнифер Эллен Чан (; род. 16 сентября 1958, Харбор-Сити, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса и сценарист. Наиболее известна по фильмам «Головы» (1993), «Пули над Бродвеем» (1994), «Связь» (1996), «Лжец, лжец» (1997), Танцы в «Голубой игуане» (2000), «Страна приливов» (2005) и серии фильмов о кукле-убийце Чаки.

В 1995 году была номинирована на премию «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме Вуди Алена «Пули над Бродвеем» (1994).

Биография 
Дженнифер Тилли (Эллен Чан) родилась 16 сентября 1958 года в Харбор-Сити, Лос-Анджелес, штат Калифорния, США. Её отец Гарри Чан — продавец подержанных автомобилей, а мать Патрисия Чан (урождённая Тилли) — канадская учительница и бывшая театральная актриса. Отец Дженнифер имел китайское происхождение, а мать была ирландкой. У актрисы есть старший брат Стив и две младшие сестры: Мег, также ставшая актрисой, и Ребекка.

После развода родителей, когда ей было пять, Тилли осталась жить с матерью, которая вскоре вышла замуж за Джона Уорда, на сельском острове Тексада в Британской Колумбии. Позже её мать вновь развелась, когда ей было 16 лет и они переехали в Викторию, где Тилли окончила школу «Belmont High». Дженнифер Тилли получила степень бакалавра искусств в колледже «Стивенс» в Миссури.

Карьера

Кино 
Дженнифер Тилли начала свою актёрскую карьеру в 1982 году, с небольших ролей в телесералах: «Блюз Хилл-стрит» (1981—1987), «Весёлая компания» (1982—1993), «Ремингтон Стил» (1982—1987) и др. Вскоре она сыграла девушку Гарри в телесериале «Шоу Гарри Шендлинга», которое транслировалось на Showtime. Она также сыграла проститутку в короткометражном фильме «Key West» с Фишером Стивенсом. В 1989 году она снялась в главной роли в комедии «Скачи во весь опор» с Ричардом Дрейфусом. Её прорывом стала роль поющей официантки в фильме «Знаменитые братья Бейкеры» (1989), песня из этого фильма была написана специально для неё Стивом Колинсом.

В 1995 году Дженнифер была номинирована на премию «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме Вуди Алена «Пули над Бродвеем» (1994). В этом фильме она сыграла роль безнадежно плохой актрисы Оливии Нил. В 1994 году она также сыграла небольшую роль в фильме «Побег» с Алеком Болдуином и Ким Бейсингер.

После Тилли снялась в фильме «Связь» (1996) режиссёров Лилли и Ланы Вачовски, в основе сюжета которого любовные отношения двух женщин Вайолет и Корки (её сыграла Джина Гершон). Далее она сыграла Саманту Коул в комедии «Лжец, лжец» (1997), с Джимом Кэрри в главной роли и роль Джо в драме Танцы в «Голубой игуане» (2000). Она также играла сплетницу и журналистку Луэллу Парсонс в фильме Питера Богдановича «Смерть в Голливуде» (2001).

Популярность ей также принесла роль серийной убийцы Тиффани Валентайн в фильмах: «Невеста Чаки» (1998), «Потомство Чаки» (2004), «Проклятие Чаки» (2013) и «Культ Чаки» (2017). В этих фильмах она играет женщину по имени Тифани и озвучивает куклу с душой Тифани, которую переселил туда Чаки.

Она также озвучивала персонажей в мультфильмах: «Эй, Арнольд!» (1996—2004), «Корпорация монстров» (2001), «Особняк с привидениями» (2003) и др. Помимо ролей в кино, Дженнифер активно работает в театре.

С 2005 по 2006 год она играла главную роль в телесериале «Вне практики» с Генри Уинклером и Стокардом Ченнингом. Сериал был закрыт в мае 2006 года. В это время Тилли в основном занималась профессиональной игрой в покер.

В 2009 году Тилли снялась в китайском фильме в Кристины Йао «Империя серебра». В 2012 году она снялась в фильме «30 ударов», а после в фильмах «Праздник Эмили» (2013), «Опять Вавилон» (2013), «Тайная жизнь мужланов» (2013) и «История золушки 4: Если туфелька подойдёт» (2016).

Покер 
27 июня 2005 года Тилли получила мировой браслет покера (и $158,625) в безлимитном Техасском холдеме, обыграв 600 других игроков, а 1 сентября 2005 она победила в третьем мировом покерном Туре, проводимом в казино «Bicycle» в Белл-Гарденс, пригороде Лос-Анджелеса. Тилли также участвовала в ГСН серии покере Рояль. Тилли играла в покер в Celebrity Poker Showdown, который вышел в эфир 14 июня 2006 года, на Bravo. Она была выбита на третьем месте по Bravo одним из онлайн покер-чемпионов.

При игре в покер по телевизору Тилли часто носит декольтированные топы с пуш-ап бюстгальтерами, которые предоставляют много декольте, чтобы «выглядеть мило», но она непременно добавила, что " если люди действительно играют в покер, то они не заботятся о том, кто как выглядит. Ничто не выглядит лучше, чем пара тузов. После Тилли появилась в мировой серии турнира покер-чемпионов в 2007 году.

В телевизионном интервью в 2005 году Тилли заявила, что в этот момент своей карьеры она была больше заинтересована игрой в покер, чем ролями в кино. В декабре 2008 года она объявила о своем уходе из покера как профессии, в своей ежемесячной колонке в журнале Bluff, она сказала:
Я люблю покер, но величие в покере является недостижимой мечтой. Есть слишком много вариантов. Вы пытаетесь найти нечто в покере и это все равно что пытаться найти девственницу в борделе. Я не играю в покер часто, азартные игры — это зависимость. В конце концов, я просто буду относиться к нему больше как к хобби, а не как к карьере.

В январе 2010 года она снова начала заниматься игрой в покер и в мае 2016 года её рекорд на турнире по покеру превысил $916,000.

Личная жизнь 
С 1984 по 1991 год Тилли была замужем за продюсером Сэмом Саймоном. С 2004 года она состоит в отношениях с профессиональным игроком в покер Филом Лааком.

Избранная фильмография

Актриса

Сценарист 
 1986 — «Мэри»
 2008 — «Немыслимый»

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.

Награды 
 2005 — «DVD Exclusive Awards»;
 2007 — «San Diego Film Festival», «Лучшая актриса» (Интервенция);
 2008 — «GLAAD Media Awards»;
 2008 — «Theatre World Awards».

Номинации 
 1995 — «Джемини», «Лучшая женская роль в драматической программе или мини-сериале», (Головы);
 1995 — «Оскар», «Лучшая женская роль второго плана», (Пули над Бродвеем);
 1997 — «Сатурн», «Лучшая актриса второго плана», (Связь);
 1997 — MTV, «Лучший поцелуй», (Связь);
 1999 — «Сатурн», «Лучшая актриса», (Невеста Чаки);
 2005 — MTV, «Лучшая актриса в фильме ужасов», (Потомство Чаки).

Примечания 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Профессиональные игроки в покер
Лауреаты GLAAD Media Awards
Актрисы озвучивания США
Выпускники Колледжа Стивенса